Cubillas de Santa Marta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cubillas de Santa Marta (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Cubillas de Santa Marta (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar